Montaigu ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Montaigu (Aisne) im Département Aisne
 Montaigu (Jura) im Département Jura
 Montaigu-Vendée im Département Vendée
 Montaigu-de-Quercy im Département Tarn-et-Garonne
 Montaigu-la-Brisette im Département Manche
 Montaigu-le-Blin im Département Allier
 Montaigu-les-Bois im Département Manche

 Kanton Montaigu, Wahlkreis im Département Vendée

Montaigu (= Scharfenberg bzw. Spitzer Hügel) ist:
 die früher verwendete französische Bezeichnung für den Ort Scherpenheuvel in der Provinz Flämisch-Brabant im Königreich Belgien, siehe Scherpenheuvel-Zichem

Montaigu ist der Familienname folgender Personen:
 Claude de Montaigu († 1471), Herr von Couches, burgundischer Ratgeber und Kammerherr, Ritter im Orden vom Goldenen Vlies
 Garin de Montaigu, Großmeister des Johanniterordens von 1207 bis 1227/1228 

 Pedro de Montaigu, Großmeister des Templerordens von 1219 bis 1232
 Philippe-Charles-Aimé Goupilleau de Montaigu (1740–1823), französischer Politiker während der französischen Revolution

Siehe auch:
 Erle Montaigue (1949–2011), Lehrer chinesischer Kampfkünste
 Montagu
 Montague
 Montaigut (Begriffsklärung)